O nome Prapiroon refere-se ao deus da chuva na mitologia tailandesa, e foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Prapiroon (2000) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que afetou a costa oriental chinesa e atingiu a Península da Coreia.
 Tufão Prapiroon (2006) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que afetou as Filipinas e o sul da China, causando pelo menos 86 fatalidades e prejuízos somados, somente na china, de $900 milhões de dólares.

Desambiguação